Нервюра (архітектура) — ребро склепіння
 Нервюра (техніка) — елемент конструкції літального апарату